Jean-Baptiste Broussier (1766-1814) : général français
 Nicolas Broussier (1774-1850)  militaire français